Borivske hace referencia a varios artículos:

Geografía 

 Borivske, pueblo situado en el óblast de Járkov (Ucrania).
 Borivske, asentamiento urbano situado en el óblast de Lugansk (Ucrania).
 Borivske, asentamiento urbano situado en el óblast de Poltava (Ucrania).
 Borivske, asentamiento urbano situado en el óblast de Vínnytsia (Ucrania).